Wilhelm Lentrodt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Lentrodt (Politiker) (1838–1921), deutscher Politiker, MdL Waldeck-Pyrmont
 Wilhelm Lentrodt (Schriftsteller) (1864–1914), deutscher Schriftsteller